Buriano bezeichnet:
 Buriano, einen Ortsteil von Castiglione della Pescaia, Provinz Grosseto, Toskana, Italien
 Buriano, einen Ortsteil von Montecatini Val di Cecina, Provinz Pisa, Toskana, Italien
 Buriano, einen Ortsteil von Quarrata, Provinz Pistoia, Toskana, Italien
 Ponte Buriano, Brücke aus dem 13. Jahrhundert über den Fluss Arno im Stadtgebiet von Arezzo, Toskana, Italien